La Coppa UEFA 2004-2005 è stata la 34ª edizione dell'omonima competizione. È stata vinta per la prima volta dal CSKA Mosca nella finale contro lo  disputata allo Stadio José Alvalade di Lisbona, sede delle partite casalinghe della squadra portoghese.

Lo sbilanciato calendario dell’anno precedente necessitava evidentemente di una sistemazione, con l’obiettivo di rilanciare la noiosa fase autunnale. Si diede dunque un taglio al primo turno, riproponendo il secondo preliminare a luglio, per poi creare una strana fase a semi-gironi di sola andata al posto del secondo turno, una specie di barrage per far spazio alle squadre che scenderanno dalla Champions.

Primo turno preliminare 
Le gare si sono disputate il 15 e 29 luglio 2004.

Secondo turno preliminare 
Le gare si sono disputate il 12 e 26 agosto 2004.

Tabellone principale

Primo turno 
Il sorteggio si è svolto a Monte Carlo il 27 agosto 2004. Le gare si sono disputate il 16 e 30 settembre.

Fase a gruppi 
Il sorteggio della fase a gironi ha avuto luogo a Nyon il 5 ottobre 2004. Le partite si sono disputate rispettivamente il: 21 ottobre (prima giornata), 4 novembre (seconda giornata), 25 novembre (terza giornata), 1º dicembre (quarta giornata) e 16 dicembre (quinta giornata).

Girone A

Girone B

Girone C

Girone D

Girone E

Girone F

Girone G

Girone H

Sedicesimi di finale 
Andata: 17 febbraio 2005, ritorno: 24 febbraio 2005

Ottavi di finale 
Andata: 10 marzo 2005, ritorno: 17 marzo 2005

Quarti di finale 
Andata: 7 aprile 2005, ritorno: 14 aprile 2005

Semifinali 
Andata: 28 aprile 2005, ritorno: 5 maggio 2005

Finale

Formazioni

Classifica marcatori

Note

Voci correlate 
 UEFA Champions League 2004-2005
 Coppa Intertoto 2004
 Supercoppa UEFA 2005

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 

Calcio nel 2004
Calcio nel 2005
Edizioni della Coppa UEFA